Ручьевая — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена на востоке района, в 30 км к юго-востоку от районного центра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 42 жителя.

История 
До июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Чернецовской волости. С июля 2010 до апреля 2015 года деревня входила в состав Сосонской волости, упразднённой затем в пользу Вязьевской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Сосонская волость

Населённые пункты Дедовичского района